

Sigle 
 Larry Flynt Publications – casa editrice statunitense
 Ligue de Football Professionnel – organo calcistico francese che organizza e gestisce i campionati di Ligue 1 e di Ligue 2 (primo e secondo livello del campionato francese di calcio) e la Coupe de la Ligue.
 Liga de Fútbol Profesional – organo calcistico spagnolo che organizza e gestisce i campionati di Primera e di Segunda División (primo e secondo livello del campionato spagnolo di calcio).

Codici 
 LFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lakefield (Australia)